Miejscowości w USA:
 Anniston – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Calhoun
 Anniston – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Mississippi